Niemcy:
 Wandsbek – okręg administracyjny (Bezirk) w Hamburgu
 Wandsbek – dzielnica Hamburga

Inne:
 Wandsbek-Gartenstadt – stacja metra w Hamburgu
 Wandsbek Markt – stacja metra w Hamburgu

Zobacz też:
 Hamburg-Wandsbek